Dementjewa ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Jurjewna Dementjewa (* 1994), russische Kunstturnerin 
 Jana Dementjewa (* 1978), ukrainische Ruderin
 Jelena Wjatscheslawowna Dementjewa (* 1981), russische Tennisspielerin
 Jelisaweta Grigorjewna Dementjewa (1928–2022), russische Kanutin
 Natalija Leonidowna Dementjewa (* 1945), russische Politikerin 
 Swetlana Dementjewa (* 1976), russische Crosslauf-Sommerbiathletin

Siehe auch: Dementjew